Беллуш:
 Беллуш, Мартин (1911—1977) – чехословацкий хирург.
 Беллуш, Эмиль (1899—1979) — чехословацкий архитектор.